Río Huemules es el nombre de varios ríos de la Región de Aysén en el sur de Chile:

 Río Huemules (Simpson), fronterizo entre Chile y Argentina que da origen al río Simpson.
 Río Huemules (Tres Cruces), que nace de los glaciares del Volcán Hudson y desemboca en el fiordo Tres Cruces.
 Río Huemules (Steffen), que desemboca en el Fiordo (a veces estero) Steffen, un brazo norte del Canal Martínez (que conduce a Tortel)